Aline Bonami, mathématicienne française.
 Alexis Bonami, dit Lespérance ou L'Espérance (1796-1890), trappeur canadien.
 Astrid Bonami (née en 2003), joueuse belge de hockey sur gazon.
 Charles Bonami (1908–1987), historien français.
 Federico Bonami (né en 1993), volleyeur italien.
  (né en 1955), critique d'art italien-américain.
  (né en 1986), triathlète belge.

Bonami peut aussi faire référence à :
 , lac au Canada.
 , entreprise tchèque.